Джон Гарвард
 Гарвард, Джон (1607—1638) — английский миссионер, в честь которого назван Гарвардский университет.
 Гарвард, Джон (род. 1938) — канадский политик.